Сте́фан Яро́слав Ху́ля (; род. 29 сентября 1986 года, Щирк) — польский прыгун с трамплина, бронзовый призёр олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Сын призёра чемпионата мира 1974 года в лыжном двоеборье Стефана Хули.

В кубке мира Хуля дебютировал в 2006 году, в марте 2009 года первый и пока единственный раз попал в тройку лучших на этапе кубке мира в командных соревнованиях. Кроме подиума, на сегодняшний момент имеет 10 попаданий в десятку на этапах кубке мира — 2 в личных соревнованиях и 8 в командных. Лучшим результатом Хули в итоговом общем зачёте кубке мира является 44-е место в сезоне 2008—2009.

На Олимпиаде-2006 в Турине стартовал в двух дисциплинах: стал 5-м в команде и 29-м на нормальном трамплине.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стартовал в трёх дисциплинах: 6-е место в команде, 31-е место на нормальном трамплине и 19-е место на большом трамплине.

За свою карьеру участвовал в одном чемпионате мира, на чемпионате-2009 в Либереце стал 4-м в команде и 26-м в прыжках с нормального трамплина.

Использует лыжи производства фирмы Фишер.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Тешинская Силезия
Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина Польши
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2006 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года